Een verkeersweg:
A69 (Groot-Brittannië)
A69 (Nederland)
AP-69 (Spanje)